Příjmení Krauskopf, přechýleně Krauskopfová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Bruno Krauskopf (1892–1960) – německý malíř a grafik
 Engelbert Krauskopf (1820–1881) – americký puškař německého původu
 Evžen Krauskopf (* 1935) – český a československý politik
 Jiří Krauskopf (* 1953) – český fotbalista a trenér
 Joan Krauskopf (* 1932) – americký právník
 Joseph Krauskopf (1858–1923) – americký rabín a spisovatel
 Justus Krauskopf (1787–1869) – německý malíř
 Konrad Bates Krauskopf (1910–2003) – americký geolog a geochemik
 Nord Krauskopf (?–1994) – americký podnikatel
 Wilhelm Krauskopf (1847–1921) – německý mědirytec a malíř

Ženský tvar
 Annegret Krauskopfová (* 1944) – německá politička
 Ingrid Krauskopfová (* 1944) – německá archeoložka

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Německá příjmení
Česká příjmení